Мурза — найвищий титул тюркського дворянства.

 Мурза — курган-могила в Молдові.
 Мурза-Кой — до 1948 — назва села Дивне Білогірського району Автономної Республіки Крим.

Мурза — прізвище, поширене, зокрема, серед українців і приазовських греків.
Відомі носії:
 Мурза Володимир Анатолійович (* 1961) — український баяніст, народний артист України.
 Мурза Іван Пилипович — український радянський державний діяч, народний комісар землеробства Української РСР.
 Мурза Ілля Митрофанович — Герой Радянського Союзу.
 Мурза Степан Семенович — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Кара-Мурза
 Мирза (значення)

Грецькі прізвища
Українські прізвища